Dit is een lijst van planetoïden 31501-31600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31501) - || 1999 CJ68|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31502) - || 1999 CQ68|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31503) - || 1999 CH72|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31504) - || 1999 CF73|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31505) - || 1999 CE74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31506) - || 1999 CZ76|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31507) - || 1999 CX81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31508) - || 1999 CK84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31509) - || 1999 CT84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31510) - || 1999 CQ85|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31511) - || 1999 CL87|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31512) - || 1999 CF91|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31513) - || 1999 CV92|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31514) - || 1999 CL101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31515) - || 1999 CN101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31516) - || 1999 CX101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31517) - || 1999 CW102|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31518) - || 1999 CG103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31519) - || 1999 CS103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31520) - || 1999 CB105|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31521) - || 1999 CT106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31522) - || 1999 CE109|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31523) - || 1999 CZ110|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31524) - || 1999 CE112|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31525) - || 1999 CO116|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31526) - || 1999 CW124|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31527) - || 1999 CM126|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31528) - || 1999 CU126|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31529) - || 1999 CW127|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31530) - || 1999 CQ128|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31531) - || 1999 CQ137|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (31532) - || 1999 CZ146|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (31533) - || 1999 CV148|| 10 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (31534) - || 1999 CE149|| 13 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (31535) - || 1999 CE150|| 13 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (31536) - || 1999 CX150|| 8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (31537) - || 1999 DZ || 18 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (31538) - || 1999 DM1|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31539) - || 1999 DQ1|| 18 februari 1999 || NEAT
|-
| (31540) - || 1999 DK2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31541) - || 1999 DC3|| 21 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31542) - || 1999 DR3|| 20 februari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (31543) - || 1999 DM5|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31544) - || 1999 DZ5|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31545) - || 1999 DN6|| 20 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31546) - || 1999 DP6|| 20 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31547) - || 1999 DT6|| 20 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31548) - || 1999 DV6|| 20 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31549) - || 1999 DY6|| 23 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31550) - || 1999 DT7|| 18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (31551) - || 1999 DV7|| 18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (31552) - || 1999 EJ || 7 maart 1999 || J. Broughton
|-
| (31553) - || 1999 EG2|| 9 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (31554) - || 1999 EJ2|| 9 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (31555) Wheeler || 1999 EV2|| 7 maart 1999 || S. Sposetti
|-
| (31556) - || 1999 EP5|| 13 maart 1999 || R. A. Tucker
|-
| (31557) - || 1999 EX5|| 13 maart 1999 || R. A. Tucker
|-
| (31558) - || 1999 EE6|| 12 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (31559) - || 1999 ED12|| 15 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31560) - || 1999 EQ14|| 11 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (31561) - || 1999 FT5|| 21 maart 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (31562) - || 1999 FU6|| 19 maart 1999 || ODAS
|-
| (31563) - || 1999 FW8|| 19 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31564) - || 1999 FF9|| 20 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31565) - || 1999 FO9|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31566) - || 1999 FF10|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31567) - || 1999 FG10|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31568) - || 1999 FQ14|| 19 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (31569) - || 1999 FL18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31570) - || 1999 FG19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (31571) - || 1999 FY20|| 25 maart 1999 || Kleť
|-
| (31572) - || 1999 FM22|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31573) - || 1999 FS23|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31574) - || 1999 FB25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31575) - || 1999 FA26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31576) - || 1999 FF26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31577) - || 1999 FO27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31578) - || 1999 FM29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31579) - || 1999 FX29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31580) - || 1999 FH30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31581) - || 1999 FL30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31582) - || 1999 FO30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31583) - || 1999 FP30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31584) - || 1999 FG31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31585) - || 1999 FJ31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31586) - || 1999 FA32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31587) - || 1999 FQ32|| 23 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (31588) - || 1999 FT33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31589) - || 1999 FX33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31590) - || 1999 FS34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31591) - || 1999 FD35|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31592) - || 1999 FG36|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31593) - || 1999 FG39|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31594) - || 1999 FH41|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31595) - || 1999 FS45|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31596) - || 1999 FL46|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31597) - || 1999 FP47|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31598) - || 1999 FQ48|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31599) - || 1999 FE49|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (31600) - || 1999 FJ51|| 20 maart 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten